

Дансвілл — місто в окрузі Стубен, штат Нью-Йорк
 Дансвілл — селище, штат Мічиган
 Дансвілл — селище в окрузі Лівінгстон, штат Нью-Йорк